Елигибилност је испуњавање одређених критеријума како би се остварили бенефити. Критеријуми се користе у системима социјалне сигурности и социјалне заштите како би се одредило ко су корисници који ће примати помоћ и/или услуге. Елигибилна особа за програм исхране мора испунити одређени критеријум по питању прихода, али да би била елигибилна и за програм помоћи у лековима, мора бити одређене старости или здравственог стања.

Литература 
 

Право